Denali este un nume nativ-american, care se poate referi la un munte din Alaska, cel mai înalt din America de Nord. Denali se mai poate referi la:

Elemente geografice 

 Mount McKinley, cunoscut locuitorilor nativi ai statului Alaska ca Denali
 Districtul Denali, Alaska, subdiviziune de prim ordin a statului Alaska, unde se găsesc muntele și parcul național omonim
 Denali National Park and Preserve, numele parcului național
 Denali State Park, unul din parcurile statului Alaska, aflat în imediata apropiere a parcului național
 Denali Highway, unul din drumurile statale ale statului (în )

Alte utilizări 

 GMC Denali, numele curent al unor versiuni luxoase de GMC trucks și SUVs (Sport Utility Vehicle), vehicule de teren
 Denali - The Alaska Gas Pipeline, o conductă de gaz natural propusă de a fi realizată de către companiile British Petroleum și ConocoPhillips
 Denali Award, Premiul Denali, premiul suprem în Varsity Scouting
 ZB 304, Floating Dock Denali, unua din barjele utilizată la Dutch Harbor, Alaska
 Denali (personaj), marele Mastodon din serialul de televiziune american al anilor 1980 din seriile Gumby

Muzică 

 Denali (formație), o formație americană
Denali (album), albumul omonim al formație de mai sus

Computere 

 Denali Software, o companie de realizare a semiconductorilor
 Microsoft SQL Server, versiunea 11.0 (nume de cod folosit intern, )
 Denali (sistem de operare), software realizat la University of Washington

Dezambiguizare
Nume proprii